Большовский сельсовет

Волгоградская область 

 Большовский сельсовет Михайловского района
 Большовский сельсовет Серафимовичского района

Липецкая область 

 Большовский сельсовет Воловского района